Lazzaro Tavarone (Gênes, 1556 - 1641) est un peintre italien maniériste de la seconde moitié du  et de la première du  se rattachant à l'école génoise, qui a été actif à Gênes et en Espagne, après avoir été l'élève de Luca Cambiaso.

Biographie 

Lazzaro Tavarone accompagne Cambiaso en Espagne et l'aide à la décoration de l'Escurial pour le roi d'Espagne, dont les tableaux de la Bataille de La Higueruela. 

Il retourne en 1594 à Gênes, où il est reconnu comme peintre à sujet historique et de portraits.

Œuvres 
 Martyre de Saint-Laurent au Duomo di San Lorenzo, la cathédrale de Gênes,
 Fresques aux palais Saluzzi et Cattaneo Adorno,
 Fresques de la vie de saint Ambroise pour l'oratoire Sant’Ambrogio.
 Bataille navale, encre et lavis bruns, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon
 Fresque du Palazzo San Giorgio (palais Saint-Georges) de Gênes, représentant saint Georges sur la façade côté mer (1606-1608).
 Portraits :
 Gentilhomme
 Saint Jérôme

Sources

Liens externes  
  
  
  

Naissance à Gênes
Naissance dans la république de Gênes
Peintre italien du XVIe siècle
Peintre italien du XVIIe siècle
Peintre maniériste italien
Peintre d'art sacré
Peintre portraitiste italien
Peintre d'histoire
Peintre fresquiste
Peintre de l'école génoise
Naissance en 1556
Décès en 1641